Powiat krośnieński – powiat w województwie podkarpackim
 Powiat krośnieński – powiat w województwie lubuskim
 Powiat krośnieński – powiat w województwie lwowskim II Rzeczypospolitej
 Powiat krośnieński – dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii